Змагання у бігу на 100 метрів у чоловіків на Літніх Олімпійських іграх 2008 у Пекіні проходили 15 та 16 серпня на Пекінському національному стадіоні.

Медалісти

Кваліфікація учасників 
Національний олімпійський комітет (НОК) кожної країни мав право заявити для участі у змаганнях не більше трьох спортсменів, які виконали норматив А (10,21 с) в кваліфікаційний період з 1 січня 2007 рік а по 23 липня 2008 року. Також НОК міг заявити не більше одного спортсмена з числа виконали норматив У (10.28 с) в той же період. Кваліфікаційні нормативи були встановлені ІААФ.

Рекорди 
 Дані наведені на початок Олімпійських ігор. 

За підсумками змагань обидва рекорду були покращені Усейном Болтом до 9,69 с.

Змагання

Перший раунд 
Перші три спортсмени з кожного забігу незалежно від показаного часу автоматично потрапляють до наступного раунду змагань. Також у наступний раунд потрапляють ще 10 чоловік, які показали найкращий час серед всіх інших спортсменів.
Час результатів зазначено у секундах. Також використані такі скорочення:

Другий раунд 
Перші три спортсмени з кожного забігу незалежно від показаного часу автоматично потрапляють до півфіналу змагань. Також в наступний раунд потрапляє ще 1 людина, що показав найкращий час серед всіх інших спортсменів.

Півфінал 
Перші чотири спортсмена з кожного забігу незалежно від показаного часу автоматично потрапляють у фінал змагань.

Фінал

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики 

Чоловіки
Чоловіки